Trap był jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas II Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

W zawodach wzięło udział trzydziestu jeden strzelców z czterech reprezentacji. Zawody odbyły się w dniach 15–17 lipca 1900 r.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 
 
trap mężczyzn